Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2015 werd van 20 tot en met 28 november 2015 gehouden in het Deense Esbjerg. Zweden verdedigde met succes zijn titel. Het Scandinavische land won de finale met 7-6 van Zwitserland, en won zo een negende Europese titel.

Overzicht 
Het was de 41ste editie van het Europees kampioenschap, en de vierde die in Denemarken werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2014, de twee stijgers van de C-groep van 2015 en twaalf landen die ook vorig jaar in de B-divisie zaten. De C-divisie bestond dit jaar uit elf landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 12 tot en met 17 oktober afgewerkt in het Zwitserse Champéry, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in november.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 28 november tussen Zweden en Zwitserland. Na een gelijkopgaande wedstrijd moest een extra end de beslissing brengen. De Zweden hadden de hamer en speelden de wedstrijd uit: eindstand 7-6. Voor Zweden was het de negende Europese titel. Opvallend: de uiteindelijke winnaar was pas gedeeld vierde geëindigd in de groepsfase, en moest via een tiebreak een plek afdwingen in de play-offs. Noorwegen had in de groepsfase alle negen wedstrijden gewonnen, maar verloor de halve finale van Zweden. In de kleine finale wonnen de Noren met 7-4 van Finland, waardoor het team rond skip Thomas Ulsrud voor het negende jaar op een rij een medaille in de wacht wist te slepen.

De top zeven van de groepsfase in de A-divise plaatste zich voor het WK van 2016. Dit waren Noorwegen, Finland, Zwitserland, Zweden, Schotland, Duitsland en Rusland. Italië, dat als achtste eindigde, nam het in de challenges op tegen Denemarken, de winnaar van de B-divisie, voor het achtste en laatste ticket. De Denen sleepten uiteindelijk het laatste ticket uit de brand. Tsjechië en Nederland eindigden op de laatste twee plekken, en degradeerden zo naar de B-divisie. Naast Denemarken promoveerde ook Oostenrijk naar de hoogste afdeling, door als tweede te eindigden in de B-divisie. Slovenië en Slowakije, de twee landen die promoveerden uit de C-divisie, wisten het behoud in de B-divisie te verzekeren. Estland en Kroatië eindigden dan weer op de laatste twee plekken in de B-divisie, en degradeerden hierdoor naar de derde afdeling.

A-divisie

Groepsfase

Negende speelronde 
Donderdag 26 november 2015, 09:00 uur

Donderdag 26 november 2015, 09:00 uur

Donderdag 26 november 2015, 09:00 uur

Donderdag 26 november 2015, 09:00 uur

Donderdag 26 november 2015, 09:00 uur

Tiebreaks

Voor vierde plaats 
Donderdag 26 november 2015, 14:00 uur

Voor achtste plaats 
Donderdag 26 november 2015, 14:00 uur

Challenges 

Denemarken plaatst zich voor het wereldkampioenschap curling 2016.

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 27 november 2015, 19:00 uur

Finale 
Zaterdag 28 november 2015, 10:00 uur

B-divisie

Groepsfase

Groep A

Zevende speelronde 
Woensdag 25 november 2015, 16:00 uur

Woensdag 25 november 2015, 16:00 uur

Woensdag 25 november 2015, 16:00 uur

Woensdag 25 november 2015, 16:00 uur

Groep B

Zevende speelronde 
Donderdag 26 november 2015, 08:00 uur

Donderdag 26 november 2015, 08:00 uur

Donderdag 26 november 2015, 08:00 uur

Donderdag 26 november 2015, 08:00 uur

Tiebreaks

Groep A 
Donderdag 26 november 2015, 12:00 uur

Groep B 
Donderdag 26 november 2015, 16:00 uur

Play-downs

Finale 
Vrijdag 27 november 2015, 09:00 uur

Voorronde 
Vrijdag 27 november 2015, 09:00 uur

Tweede plaats 
Zaterdag 28 november 2015, 09:00 uur

Estland en Kroatië degraderen naar de C-divisie van 2016.

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 27 november 2015, 13:30 uur

Finale 
Vrijdag 27 november 2015, 13:30 uur

Denemarken en Oostenrijk plaatsen zich voor de A-divisie van 2016.

C-divisie

Groepsfase

Elfde speelronde 
Vrijdag 16 oktober 2015, 20:00 uur

Vrijdag 16 oktober 2015, 20:00 uur

Vrijdag 16 oktober 2015, 20:00 uur

Vrijdag 16 oktober 2015, 20:00 uur

Vrijdag 16 oktober 2015, 20:00 uur

Play-offs

Finale 
Zaterdag 17 oktober 2015, 10:00 uur

Voorronde 
Zaterdag 17 oktober 2015, 10:00 uur

Tweede plaats 
Zaterdag 17 oktober 2015, 15:00 uur

Slovenië en Slowakije plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
Officiële website Esbjerg 2015

2015
Curling in 2015
Curling
Sport in Esbjerg